Collegium Albertinum bezeichnet:
* das Theologenkonvikt des Erzbistums Köln in Bonn, siehe Collegium Albertinum (Konvikt)
 das alte Universitätsgebäude in Königsberg i. Pr., siehe Collegium Albertinum (Königsberg) 
 eine Studentenverbindung der Nachkriegszeit in Kiel, siehe Corps Palaiomarchia Halle#Collegium Albertinum